Сакакибара () — японская фамилия. Известные носители:

 Сакакибара, Ёсико (род. 1956) — японская сэйю.
 Сакакибара, Сэйто (род. 1982) — псевдоним японского школьника Синъитиро Адзумы, признанного виновным в убийствах.
 Сакакибара, Харуна (род. 1994) — японская гребчиха.
  (род. 1941) — японский экономист, бывший заместитель министра финансов, известный как «мистер Иена».

Примечания